Fort Saint-Louis est le nom de différents forts français, souvent nommés en l'honneur du roi de France de l'époque, notamment :

 Fort Saint-Louis, un fort fondé en 1620 par Samuel de Champlain dans la ville de Québec au Canada ;
 Fort Saint-Louis, premier nom du Fort Chambly, construit en 1665 sur la rivière Richelieu au Québec ; 
 Fort Saint-Louis, un fort construit en 1672 à l'emplacement d'un poste de traite établi par la Compagnie de la baie d'Hudson, en Ontario au Canada ;
 Fort Saint-Louis qui s'appelait à l'origine Fort-Royal, un fort construit en 1672 à Fort-de-France, en Martinique, sous l'impulsion du Gouverneur général des Antilles françaises, Jean-Charles de Baas  ;
 Fort Saint-Louis, un fort fondé en 1685 par l'explorateur français René Robert Cavelier de La Salle  dans l'actuel Texas aux États-Unis ;
 Fort Saint-Louis également nommé fort des Vignettes, une tour à canons édifiée à la fin du  à l'entrée du port de Toulon dans le sud de la France à l'initiative de Louis XIV ;
 Fort Saint-Louis, un ancien fort français construit au  sur l'île de Terre-Neuve ;
 Fort Saint-Louis également nommé Fort Lomeron, un fort français construit au  en Acadie sur l'ordre du Gouverneur Charles de Saint-Étienne de La Tour  ;
 Fort Saint-Louis sur la côte d'Assinie (sud-est de l'actuelle Côte d'Ivoire), qui ne dura que de 1701 à 1704 ;
 Fort Saint-Louis à Saint-Domingue.
 Fort Saint-Louis à Fort-de-France, en Martinique.

Voir aussi 
 

Fort français